Benice peut désigner :

en 
 Benice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Benice, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

en 
 Benice, un village du district de Martin.

en 
 Benice, un district de Prague.